Il singolare del torneo di tennis Warsaw Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Henrieta Nagyová che ha battuto in finale Amanda Hopmans 2-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva (primo turno)
 Kristina Brandi (primo turno)
 Tathiana Garbin (quarti di finale)
 Nadia Petrova (primo turno)

 Kristie Boogert (secondo turno)
 Adriana Gerši (secondo turno)
 Patricia Wartusch (secondo turno)
 Ol'ga Barabanščikova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2000